L’Évadé : l'étrange affaire Carlos Ghosn est un documentaire français sur l'ascension de Carlos Ghosn à la tête de Renault et de Nissan, son arrestation et son évasion du Japon réalisé par Lucy Blakstad. Le documentaire est disponible à partir du  sur Netflix.

Références

Liens externes 

Film français sorti en 2022
Film documentaire français
Film de Netflix
Film documentaire sur une personnalité du monde des affaires